Czesław Dąbrowski (działacz społeczny)
 Czesław Dąbrowski (ur. 1932)